Revolori ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Revolori (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Tony Revolori (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler